Ел Којолито има више значења:

 Ел Којолито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којолито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којолито, Санта Анита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Којолито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Којолито (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Којолито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Којолито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Којолито (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Којолито (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Којолито (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолито (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолито (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолито (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолито (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолито (Тенампа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Којолито (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику